Viehmann peut faire référence à :
 Eva Viehmann (née en 1980), mathématicienne allemande.
  (né en 1973), journaliste allemand.
  (1755–1816), écrivaine allemande de littérature pour la jeunesse.
 n (1939–2016), acteur de cinéma et acteur de théâtre allemand.
  (1925–2016), spéléologue roumain.